Алкала́ев-Калагео́ргий (вариант: Калагео́ргий-Алкала́ев) — русская фамилия греческого происхождения. Нередко искажается из-за смешения с сербской фамилией Карагеоргиевич. Известные представители:
 Алкалаев-Калагеоргий, Владимир Константинович  (1894—1938; после революции — Алкалаев) — юрист, альпинист, специалист по спортивному стрелковому оружию, сын К. К. Алкалаева-Калагеоргия (старшего).
 Алкалаев-Калагеоргий, Иван Николаевич (1848 — после 1906) — генерал-майор, в 1876—1893 годах преподаватель Александровского военного училища, брат К. Н. Алкалаева-Калагеоргия.

См. также 
 Калагеорги, Иван Христофорович
 Алкалаев